Дон Франсиско има више значења:

 Дон Франсиско (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Франсиско (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Франсиско (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику